D’Mani Lucell Bughail-Mellor (Manchester, 2000. szeptember 20. –) angol labdarúgó, a Wycombe Wanderers játékosa .

Nyolc éves kora óta a Vörös Ördögök játékosa volt, 2019 novemberében mutatkozott be a felnőtt csapatban, az Asztana ellen. A 2021–2022-es szezon egy részét a Salford City játékosaként az angol negyedosztályban töltötte kölcsönben.

Pályafutása 
A Manchester United felnőtt csapatában 2019. november 28-án mutatkozott be az Asztana elleni Európa-liga mérkőzésen.

2021 augusztusában kölcsönbe leigazolta a Salford City. Januárban visszahívták, miután mindössze háromszor lépett pályára és gyakran sérült volt. 2022 májusában bejelentette, hogy mikor lejár szerződése Manchesterben, 14 év után elhagyja a csapatot. 2022. július 4-én a Wycombe Wanderers csapatába igazolt.

Statisztikák 
2021. december 8-án frissítve.

Jegyzetek 

2000-ben született személyek
Labdarúgócsatárok
Angol labdarúgók
Manchesteriek
A Manchester United labdarúgói
A Wycombe Wanderers labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Élő személyek